

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Bochlin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Nowe 
 Bochlin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard